Альта́н-де-Палю́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 90 км на північний захід від Марселя, 13 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1019 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2663,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Альтан-де-Палюд на сайті французького Національного інституту географії
 Альтан-де-Палюд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альтан-де-Палюд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз